У́лица Лунача́рского — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная обычно в честь Анатолия Васильевича Луначарского. В Новороссийске в честь Анатолия Анатольевича Луначарского.

Белоруссия 
 Улица Луначарского — улица в Гомеле.
 Улица Луначарского — улица в Речице.
 Улица Луначарского — улица в Червене.

Казахстан 
 Улица Луначарского — улица в Алма-Ате.
 Улица Луначарского — улица в Павлодаре.

Приднестровье 
 Улица Луначарского — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Луначарского — улица в Абакане.
 Улица Луначарского — улица в Арзамасе Нижегородской области.
 Улица Луначарского — улица в Армавире Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Астрахани.
 Улица Луначарского — улица в Батайске Ростовской области.
 Улица Луначарского — улица в Белгороде.
 Улица Луначарского — улица в Березниках Пермского края.
 Улица Луначарского — улица в станице Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Брянске.
 Улица Луначарского — улица в Боре Нижегородской области.
 Улица Луначарского — улица в Валдае Новгородской области.
 Улица Луначарского — прежнее (в 1919—1946 гг.) название Иваньской улицы в Великом Новгороде.
 Улица Луначарского — улица в Вичуге Ивановской области.
 Улица Луначарского — улица во Владимире.
 Улица Луначарского — улица в Волгограде.
 Улица Луначарского — улица в Вологде.
 Улица Луначарского — улица в Воронеже.
 Улица Луначарского — улица в Воткинске республики Удмуртия.
 Улица Луначарского — улица в Высоковске Московской области.
 Улица Луначарского — прежнее (до 2023 г.) название Геленджикского проспекта в Геленджике Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Глазове Удмуртской республики.
 Улица Луначарского — улица в Грозном.
 Улица Луначарского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Луначарского — улица в Ессентуках Ставропольского края.
 Улица Луначарского — улица в посёлке городского типа Загорянском Щёлковского района Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Звенигороде Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Златоусте Челябинской области.
 Улица Луначарского — улица в Ижевске.
 Улица Луначарского — улица в Ишиме Тюменской области.
 Улица Луначарского — улица в Ишимбае республики Башкортостан.
 Улица Луначарского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Луначарского — улица в Казани.
 Улица Луначарского — улица в Калуге.
 Улица Луначарского — улица в Каменске-Уральском Свердловской области.
 Улица Луначарского — улица в Канске Красноярского края.
 Улица Луначарского — улица в Кашире Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Кемерове.
 Улица Луначарского — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Луначарского — улица в Киселёвске Кемеровской области.
 Улица Луначарского — улица в Кисловодске Ставропольского края.
 Улица Луначарского — улица в Королёве Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Краснодаре.
 Улица Луначарского — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Луначарского — улица в Кургане.
 Улица Луначарского — улица в Курске.
 Улица Луначарского — улица в Ликине-Дулёве Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Липецке.
 Улица Луначарского — улица в Магнитогорске Челябинской области.
 Улица Луначарского — улица в посёлке городского типа Малаховка Люберецкого района Московской области.
 Улица Луначарского — улица в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Междуреченске Кемеровской области.
 Улица Луначарского — улица в Миассе Челябинской области.
 Улица Луначарского — улица в Мытищах Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Набережных Челнах республики Татарстан.
 Улица Луначарского — улица в Находке Приморского края.
 Улица Луначарского — улица в Невинномысске Ставропольского края.
 Улица Луначарского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Луначарского — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области.
 Улица Луначарского — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Улица Луначарского — улица в селе Новомихайловском Гулькевичского района Краснодарского края.
 В Новороссийске Краснодарского края в честь Анатолия Анатольевича Луначарского:
 Улица Луначарского (село Абрау-Дюрсо).
 Улица Луначарского — улица в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Новочеркасске Ростовской области.
 Улица Луначарского — улица в Новошахтинске Ростовской области.
 Улица Луначарского — улица в Ногинске Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Октябрьском республики Башкортостан.
 Улица Луначарского — улица в Омске.
 Улица Луначарского — улица в Оренбурге.
 Улица Луначарского — улица в Орске Оренбургской области.
 Улица Луначарского — улица на хуторе Павловка Азовского района Ростовской области.
 Улица Луначарского — улица в Павловске Санкт-Петербурга.
 Улица Луначарского — улица в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Пензе.
 В Первоуральске Свердловской области:
 Улица Луначарского.
 Улица Луначарского (посёлок Билимбай).
 Улица Луначарского (посёлок Коуровка).
 Улица Луначарского (посёлок Кузино).
 Улица Луначарского — улица в Перми.
 Улица Луначарского — улица в Петрозаводске.
 Улица Луначарского — улица в станице Петропавловской Курганинского района Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Прокопьевске Кемеровской области.
 Улица Луначарского — улица в Пятигорске Ставропольского края.
 Улица Луначарского — улица в Самаре.
 Улица Луначарского — улица в Саранске.
 Улица Луначарского — улица в селе Семибалки Азовского района Ростовской области.
 Улица Луначарского — улица в Серове Свердловской области.
 Улица Луначарского — улица в Серпухове Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Сочи Краснодарского края.
 Улица Луначарского — улица в Ставрополе.
 В Сызрани Самарской области:
 Улица Луначарского.
 1-я Улица Луначарского.
 Улица Луначарского (село Кашпир).
 1-я Улица Луначарского (село Кашпир).
 2-я Улица Луначарского (село Кашпир).
 Улица Луначарского — улица в Твери.
 Улица Луначарского — улица в Топках Кемеровской области.
 Улица Луначарского — улица в Туле (названная в честь Платона Васильевича Луначарского).
 Улица Луначарского — улица в Тюмени.
 Улица Луначарского — улица в посёлке городского типа Удельная Раменского района Московской области.
 Улица Луначарского — улица в Ульяновске.
 Улица Луначарского — улица в Хабаровске.
 Улица Луначарского — улица в Челябинске.
 Улица Луначарского — улица в Череповце.
 Улица Луначарского — улица в Энгельсе (Покровск) Саратовской области.
 2-я Улица Луначарского — бывшее название улицы Достоевского в Перми.

Украина 
 Улица Луначарского — улица в Алчевске Луганской области
 Улица Луначарского — улица в Джанкое автономной республики Крым
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Василия Стуса в Днепре
 Улица Луначарского — улица в Донецке
 Улица Луначарского — прежнее название Привокзальной улицы в Запорожье
 Улица Луначарского — улица в Ивано-Франковске
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Митрополита Шептицкого в Киеве
 Улица Луначарского — улица в Кировске Луганской области
 Улица Луначарского — прежнее название Триумфальной улицы в Краматорске Донецкой области
 Улица Луначарского — улица в Краснодоне Луганской области
 Улица Луначарского — улица в Красном Луче Луганской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Северина Наливайко в Кременчуге Полтавской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Вячеслава Черновола в Кропивницком
 Улица Луначарского — улица в Луганске
 В Макеевке Донецкой области:
 Улица Луначарского (Горняцкий район)
 Улица Луначарского (Центрально-Городской район)
 Улица Луначарского — прежнее название Соловьиной улицы в Марганце Днепропетровской области
 Улица Луначарского — прежнее название Рубиновой улицы в Мариуполе Донецкой области
 Улица Луначарского — прежнее название Покровской улицы в Мелитополе Запорожской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Независимости в Мерефе Харьковской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Антона Шепы в Мукачеве Закарпатской области
 Улица Луначарского — улица в посёлке городского типа Нижнегорском Нижнегорского района автономной республики Крым
 Улица Луначарского — прежнее название 10-ой Слободской улицы в Николаеве
 Улица Луначарского — прежнее название Промышленной улицы в Никополе Днепропетровской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Николая Зерова в Новомиргороде Кировоградской области
 Улица Луначарского — улица в Одессе
 Улица Луначарского — улица в Пологах Запорожской области
 Улица Луначарского — прежнее название улицы 1100-летия Полтавы в Полтаве.
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Николая Костомарова в Прилуках Черниговской области
 Улица Луначарского — улица в Севастополе
 Улица Луначарского — улица в Симферополе
 Улица Луначарского — прежнее название Энергетической улицы в Смеле Черкасской области
 Улица Луначарского — улица в Феодосии автономной республики Крым
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Врубеля в Харькове
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Ивана Карпенко-Карого в Херсоне
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Генерала Момота в Черкассах
 Улица Луначарского — прежнее название улицы Симона Петлюры в Шепетовке Хмельницкой области

См. также 
 Проспект Луначарского
 Переулок Луначарского
 Проезд Луначарского
 3-й Въезд Луначарского — прежнее название 3-го Въезда Мирошниченко в Мерефе Харьковской области
 Площадь Луначарского